Dżabal Banat – góra w Egipcie, na półwyspie Synaj, w muhafazie Synaj Południowy w Parku Narodowym Świętej Katarzyny. Mierzy 1750 m n.p.m.

Przypisy 

Szczyty Synaju
Synaj Południowy